Röhrig – comune della Turingia, in Germania

Persone 
 Géza Röhrig – attore e poeta ungherese
 Hans-Jochen Röhrig – attore tedesco
 Josef Röhrig – calciatore tedesco